Мастер-Джем Фест (Master-Jam Fest) — международный фестиваль-конкурс джазового импровизационного мастерства. Отборочный этап проходит в интернете, финал — в формате джем-сейшн в различных джазовых стилях (мейнстрим, латиноамериканский джаз, джазовая баллада, фьюжн, джаз-рок (или фанк).
Первый финал фестиваля проходил в Одессе с 5 по 8 июня 2013, где встретились более 40 импровизаторов из 16 стран мира.

По данным официального сайта фестиваля на 21 января 2013 года участниками отборочного онлайн-этапа фестиваля-конкурса стало более 270 импровизаторов из 41 страны.

Жюри первого сезона фестиваля 
 джазовые эксперты и педагоги Владимир Фейертаг, Елена Шевченко, Кирилл Мошков, Михаил Митропольский, Николай Голощапов,
 телеведущий, журналист и культуролог Феликс Кохрихт,
 джазовые исполнители Анатолий Кролл, Андрей Мачнев, Владимир Тарасов, Bernard Struber, Валерий Гроховский, а также ценители джаза.
 Председатель жюри Master-Jam Fest 2013 — Анатолий Кролл.
 Автор и продюсер проекта — создатель «Джаз-карнавала» в Одессе Михаил Фрейдлин.
 Председатель оргкомитета фестиваля-конкурса — Елена Ханга.

Лауреаты первого сезона Master-Jam Fest 2013 
 Обладателем Гран-при стал 9-летний вундеркинд из Индонезии Joey Alexander Sila.
 Фортепиано — Алексис Бош (Alexis Bosch, Куба, Гавана) и Алексей Петухов (Украина, Одесса)
 Бас — Рубен Рамос Медина (Ruben Ramos Medina, Панама)
 Ударные — Дзисси Гарсиа (Yissy Garcia, Куба, Гавана)
 Саксофон — Эрнан Джей Родригес (Hernan Jay Rodriguez, США, Нью-Йорк) и Олег Великанов (Россия, Ростов-на-Дону)
 Труба — Роберто Гарсиа (Roberto Garcia, Куба, Гавана) и Доминик Фусс (Dominik Fuss, Австрия, Вена)
 Тромбон — Моран Барон (Moran Baron, Израиль, Мааган-Михаэль) и Одей аль-Магут (Odei Al-Magut, Нидерланды, Амстердам).
 Гитара — Меир Бен-Михаэль (Meir Ben Michael, Израиль, Телль-Авив) и Джордж Ставрулакис (George Stavroulakis, Греция, Афины)
 Вокал — Тамара Лукашева (Украина, Одесса)
 Этно- и другие инструменты: губная гармонь — Борис Плотников (Россия, Екатеринбург), перкуссия (дарбука) — Виссам Аррам (Wissam Arram, Израиль, Хайфа), флейта — Нелли Манукян (Армения, Ереван)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного фестиваля-конкурса джазового импровизационного мастерства «Мастер-Джем Фест»
 Официальная страница фестиваля на Фейсбуке
 В Одессе определили лучших джазовых исполнителей, Корреспондент.eu, 09.06.2013
 Одесса зовёт на «Мастер-Джем»: идёт отборочный онлайн-тур, Джаз. Ру, 24.09.2012
 Україна збирає імпровізаторів світу онлайн на оригінальний джазовий конкурс, Artvertep.com
 The Original Jazz Contest Gathers Improvisers Of The World Online, AllAboutJazz.com, 22.11.2012
 Где родился джаз?, 30.07.2012
 Одесса — джазовая столица, 21.07.2012

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали Одессы
Джазовые фестивали Украины
Фестивали, появившиеся в 2013 году